Aleksandrów – comune del Voivodato di Lublino
Aleksandrów – comune del Voivodato di Łódź
Aleksandrów Kujawski – comune del Voivodato della Cuiavia-Pomerania
Aleksandrów Kujawski (comune rurale) – comune del Voivodato della Cuiavia-Pomerania
Aleksandrów Łódzki – comune del Voivodato di Łódź

Pagine correlate
Aleksandrov
Aleksandrovo